LGP — аббревиатура. Возможные значения:
 Последняя ледниковая эпоха (аббревиатура LGP — The Last Glacial Period).
 Linux Game Publishing.
 LGP2 — RIG-I-подобный рецептор 3.
 GNU Lesser General Public License (LGPL) — лицензия свободного программного обеспечения Free Software Foundation.